Mombello di Torino – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Mombello Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria
Mombello – frazione del comune italiano di Laveno-Mombello in provincia di Varese
Mombello – frazione di Limbiate in provincia di Monza e Brianza
Mombello – frazione di Cislago in provincia di Varese
Mombello – frazione di Vische nella città metropolitana di Torino